Knerr ist der Familienname folgender Personen:

 Hanni Knerr (1935–2013), deutsche Lehrerin
 Richard Knerr (1925–2008), US-amerikanischer Unternehmer